Llista d'asteroides del 211001 al 212000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"|211001-211100 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"|211101-211200 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"|211201-211300 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"|211301-211400 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"|211401-211500 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"|211501-211600 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"|211601-211700 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"|211701-211800 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"|211801-211900 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"|211901-212000 [ modifica]

|-
|}